A Copa Davis de 1999, foi a 88ª edição da principal competição do tênis masculino. No grupo mundial, 16 equipes disputaram a competição, que terminou no dia 5 de dezembro de 1999. No total, 128 times participaram do torneio.

Grupo Mundial

Jogos

Final

Campeão

Grupos Regionais

Repescagem

As partidas da repescagem aconteceram entre os dias 24 e 26 de setembro, entre os perdedores da 1ª rodada do Grupo Mundial e os vencedores do Grupo I.

Zona das Américas

Grupo I
 
 
 
 
 
 
 

Grupo II

 
 
 
 
  
 
 
 

Grupo III

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo IV

 
 
  Caribe Ocidental
 
 
 
 
|}

Zona da Ásia/Oceania

Grupo I
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo II

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo III
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo IV

 
 
 
 
 
 
 
 

|}

Zona da Europa/África

Grupo I
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo III
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo IV
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
|}

Ligações Externas

 Site Oficial

1999
1999 no desporto